Соревнования по стрельбе на летних Олимпийских играх 1996 года прошли с 20 по 27 июля в стрелковом комплексе Вольф Крик. Впервые в истории Олимпийских игр были разыграны награды в дубль-трапе среди мужчин и женщин, всего было разыграно пятнадцать комплектов наград (10 у мужчин и 5 у женщин).

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Литература 
 

Стрелковый спорт на Олимпийских играх
Международные соревнования по стрелковому спорту в США